Византийские императоры:

 Иоанн V, 1341—1376,1379—1390;
 Иоанн VII, 1390—1391;
 Иоанн VIII, 1425—1448.